

Patronyme
 Antoine Marfan (1827-1898), un homme politique français.
 Antoine Marfan (1858-1942), un médecin pédiatre français.

Médecine
 Le syndrome de Marfan, ou maladie de Marfan, est une maladie génétique, à transmission autosomique dominante à pénétrance variable, du tissu élastique. 
 La fente de Marfan est un orifice médian avasculaire, rétro-sternal, entre les faisceaux sternaux du diaphragme.

Homonymie
Homonymie de patronyme